Hochschule für Musik und Tanz Keulen
Berlijn:
Universiteit voor de Kunsten Berlijn (genoemd "Hochschule für Musik" 1869-1975)
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlijn (1950-)
Hochschule für Musik, Theater und Medien (Hannover)
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Hochschule für Musik Detmold
Hochschule für Musik Freiburg
Hochschule für Musik Karlsruhe
Hochschule für Musik Würzburg
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Hogeschool voor Muziek en Theater München
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Felix Mendelssohnschool voor Muziek en Theater Leipzig